Товне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 341,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Товне на сайті французького Національного інституту географії
 Товне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Товне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Товне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Товне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер